Six Nations 2018 war die 19. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 124. Ausgabe). An fünf Wochenenden zwischen dem 3. Februar und dem 17. März 2018 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an.

Das Turnier gewann Irland, das mit Siegen gegen alle anderen Teams den Grand Slam schaffte und bereits nach der vierten Runde als Turniersieger feststand.

Teilnehmer

Tabelle 

Die Punkte werden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

2018
Rugby 2018